Vincent Kara (né le  à Sainte-Adresse) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club
Il part jouer en Extraliga junior pour le club du HC Vítkovice en 2006. En 2007, il débute dans la Ligue Magnus avec le Chamonix Hockey Club.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de France. Il a participé aux sélections jeunes. Il est membre de l'équipe ayant décroché une médaille de bronze au championnat du monde junior 2009 division 1, groupe A à Hérisau. Il honore sa première sélection senior le  face à la Pologne lors d'un match amical.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 ||HC Vítkovice || Extraliga U20 || 34|| 1|| 2|| 3|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008 ||Chamois de Chamonix|| Ligue Magnus || 23|| 2|| 4|| 6|| 34|| 5|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2007-2008 || Chamois de Chamonix || CdL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25|| 1|| 2|| 3|| 58|| 3|| 2|| 3|| 5|| 12 
|-
| 2008-2009 || Chamois de Chamonix || CdF || 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Chamois de Chamonix || CdL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25|| 9|| 12|| 21|| 48|| 6|| 2|| 3|| 5|| 20
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || CdF || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || CdL || 6|| 2|| 3|| 5|| 10|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25|| 5|| 3|| 8|| 34|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 24|| 6|| 12|| 18|| 49|| 7|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26|| 4|| 4|| 10|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 23|| 5|| 10|| 15|| 24|| 6|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 24||10 || 11||21 ||10 ||23 ||6 || 10|| 16||20 
|-
| 2014-2015 ||Gamyo Épinal|| CdL || 6|| 2|| 1|| 3|| 14|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 22 || 7 || 9 || 16 || 16 || 11 || 4 || 1 || 5 || 35
|-
| 2016-2017 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 36 || 8 || 14 || 22 || 14 || 11 || 2 || 3 || 5 || 20
|-
| 2017-2018 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 32 || 10 || 21 || 31 || 16 || 17 || 3 || 10 || 13 || 14
|-
| 2018-2019 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 42 || 3 || 15 || 18 || 26 || 15 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 40 || 7 || 12 || 19 || 22 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2020-2021|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 22 || 2 || 5 || 7 || 44 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc|| Ligue Magnus || 41 || 5 || 11 || 16 || 56 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2

En équipe nationale

|2009|| align="left"|Championnat du monde junior D1||5||2||1||3 || 2||+2|| align="left"|

Références

Naissance en octobre 1989
Naissance à Sainte-Adresse
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Chamonix hockey élite